Název Radouň má více sídel:
 Radouň (Štětí), část města Štětí v okrese Litoměřice
 Radouň (Mělnické Vtelno), část obce Mělnické Vtelno v okrese Mělník
 Radouň (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Litoměřice
v Jižních Čechách pak
 Dolní Radouň (dříve Německá Radouň), část města Jindřichův Hradec v okrese Jindřichův Hradec
 Horní Radouň, obec v okrese Jindřichův Hradec
 Kostelní Radouň (dříve Česká Radouň), obec v okrese Jindřichův Hradec
 Okrouhlá Radouň, obec v okrese Jindřichův Hradec
 Radouňka (dříve Malá Radouň), část města Jindřichův Hradec v okrese Jindřichův Hradec